Лопушня:

 Лопушня — село в Софийской области Болгарии.
 Лопушня — село в Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Горня-Лопушня
 Доня-Лопушня